Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2013 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl druhý nasazený Španěl Rafael Nadal.

Rekordní osmý titul z barcelonské antuky a třetí trofej v řadě získal Rafael Nadal, když si ve finále poradil s krajanem a turnajovou čtyřkou Nicolásem Almagrem ve dvou sadách .

Nasazení hráčů 
Všech šestnáct nasazených mělo volný los do druhého kola.
  David Ferrer ''(2. kolo)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Nicolás Almagro (finále)
  Milos Raonic (semifinále)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Juan Mónaco (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Jérémy Chardy (3. kolo)
  Martin Kližan (3. kolo)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  Benoît Paire (3. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)
  Marcel Granollers (3. kolo)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále, odstoupil)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Tursunov
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Istomin
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= R Haase
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=65
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=77

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Berankis
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= A Montañés
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I Sijsling
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kuzněcov
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= D Ferrer
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= D Tursunov
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= T Bellucci
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= M Kližan
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= A Montañés
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Kuzněcov
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=62
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Barcelona Open
ATP World Tour 2013